I89  ou I-89 peut faire référence à :
 Autres atteintes non infectieuses des vaisseaux et des ganglions lymphatiques, d'après la classification internationale des maladies ;
 Interstate 89, une autoroute inter-États américaine reliant Concord à la frontière canadienne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres